Solini - colletti rigidi bianchi indossati dal presbitero fuori dalle celebrazioni ecclesiastiche

Persone 
Cesare Solini - fumettista italiano
Matteo Solini - calciatore italiano